Леонид Григорьевич Жуковский — советский геолог, один из первооткрывателей Газлинского газового месторождения, лауреат Ленинской премии.

Биография 

Родился 17 (4) января 1904 года в поселке Сабунчи (недалеко от Баку, земляк Рихарда Зорге).

Окончил геологоразведочное отделение Азербайджанского индустриального института (1938).

Начиная с 1921 года работал в различных геологических организациях нефтяной промышленности.
С 1941 по 1946 год служил в рядах Советской армии, участник войны.

С 1960 года начальник отдела нефти и газа Министерства геологии Узбекской ССР.

Научные исследования посвящены геологии Среднеазиатской нефтегазоносной провинции.
С его участием открыты Бухаро-Хивинская нефтегазоносная область и в её пределах уникальное Газлинское газонефтяное месторождение.

В результате изучения геологического строения Узбекистана и Северной Туркмении определил основные направления дальнейших поисково-разведочных работ на нефть и газ, давшие положительные результаты.

Сочинения
 Дикенштейн Г.X., Жуковский Л. Г. и др. Газлинское газонефтяное месторождение. Гостоптехиздат, 1959. 45 стр.

Умер 27 апреля 1972 года.

Звания и награды 
Лауреат Ленинской премии 1960 года — за открытие и разведку крупнейшего в СССР Газлинского месторождения природного газа. Награждён двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степеней, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды и 7 медалями.

Источники 
 Известия Академии наук СССР. Выпуски 7-12 Наука, 1974 (Некролог).